Aqua Augusta:
 Aqua Augusta, acueducto en Nápoles
 Aqua Augusta, acueducto en Roma